Paul Apel (1872–1946) német író
 Paul Apel (1896–1965) német antifasiszta ellenálló